Kluki (gromada w powiecie bełchatowskim) (piotrkowski/bełchatowski)
 Kluki (gromada w powiecie mińskim)